La Aldea kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Aldea, Silao de la Victoria, 
 La Aldea, Michoacán de Ocampo, Morelia, 
 La Aldea, Aramberri, 
 La Aldea, Chiapas, Yajalón, 
 La Aldea, Doctor Mora, 
 La Aldea, San Luis Potosí, Rioverde, 

Robotskapade Mexikoförgreningar